Südstraße bezeichnet:

 Südstraße (Heilbronn)
 Südstraße (Düren)